Джош Селби (; родился 27 марта 1991 года) — американский профессиональный баскетболист. Играет на позиции разыгрывающего защитника.

Студенческая карьера 
Джош Селби окончил общественную школу в Lake Clifton Eastern High School в Балтиморе штат Мэриленд. В 2010 году он вошёл в сборную McDonald’s All-American и сыграл в матче, где набрал 13 очков за команду Востока. До игры Джош Селби стал победителем конкурса слэм-данков. Затем он поступил в Канзасский университет, где играл один сезон за баскетбольную команду.

В сезоне 2010/2011 он сыграл 26 матчей. В них Джош Селби проводил в среднем на площадке 20,4 минуты, набирал в среднем 7,9 очков, делал в среднем 2,2 подбора, а также в среднем 0,8 перехвата, допускал 2 потери, отдавал в среднем 2,2 передачи.

Карьера в НБА 
Джош Селби был выбран под сорок девятым номером на драфте НБА 2011 года «Мемфис Гриззлис».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте www.nbadraft.net
 Биография на сайте Канзаса

Баскетболисты США
Игроки «Канзас Джейхокс» (баскетбол)
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Рино Бигхорнс»
Игроки «Кантон Чардж»
Игроки «Мэн Ред Клоз»
Игроки «Циндао Даблстар»
Игроки БК «Цедевита»
Игроки БК «Бней Герцлия»
Игроки БК «Маккаби» Кирьят-Гат
Игроки БК «Феррокарриль Оэсте»
Игроки БК «Куманово»